Пастушенко — фамилия.

 Известные носители 
 Пастушенко, Алексей Николаевич (1888—1944) — русский художник, участник русского революционного движения.
 Пастушенко, Пётр Никитович (1905—1971) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ростовского областного комитета ВКП(б).
 Пастушенко, Юлия Семёновна (псевдоним Мирослава Сопилка; 1897—1937) — украинская поэтесса и писательница. См. также